La Prva savezna liga SFRJ 1967-1968, conosciuta semplicemente come Prva liga 1967-1968, fu la 39ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 22ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo ottavo titolo.

Questa fu l'ultima edizione a 16 squadre: dalla successiva si passò a 18, che sarebbe stato il format finale fino al 1992, anno di chiusura di Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e relativa Prva liga. Quindi in questa stagione non vi sarebbero state le due retrocessioni dirette: le due ultime classificate avrebbero disputato gli spareggi con le seconde classificate dei due gironi di Druga liga.

A fine maggio/inizio giugno il torneo fu sospeso per 3 settimane per la partecipazione della nazionale jugoslava nella fase finale del campionato europeo.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1968-1969
      Vincitore della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1968-1969
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1968-1969
  Partecipa alle qualificazioni
      Retrocesse in Druga Liga 1968-1969

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1968-1969 : , Hajduk,  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1969 : .Qualificata alla Coppa Piano Karl Rappan 1968 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Qualificazioni 
  (ultimo) e  (penultimo) vanno agli spareggi (in croato Kvalifikacije za popunu Prve lige - "qualificazioni per il completamento della Prva liga") rispettivamente contro  (secondo nel girone Ovest della Druga Liga) e  (secondo nel girone Est). I vincitori delle due sfide saranno ammessi alla Prva Liga 1968-1969.

  e  rimangono in Prva liga.
  e  rimangono in Druga liga.

Squadra campione

 Allenatore: Miljan Miljanić

Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1967-1968
Kup Maršala Tita 1967-1968

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1966-1968 su historical-lineups
  Stagione 1967-1968 su eu-football.info
  Stagione 1967-1968 su HRnogomet
  Stagione 1967-1968 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1968
Campionato jugoslavo di calcio